Empusa puede hacer referencia a:

 Empusa, criatura fantástica del folclore griego antiguo.
 Empusa, género de orquídeas.
 Empusa, género de insectos mantodeos.
 Empusa, película española de terror.